Алёна Игоревна Охлупина (род. 21 августа 1964, Москва) — российская  актриса театра и кино, народная артистка Российской Федерации (2006), артистка Малого театра.

Биография 
Алена Охлупина родилась в семье актёров Натальи Вилькиной и Игоря Охлупина. Внучка актёра и почётного гражданина Свердловска Леонида Охлупина. В 1985 году окончила школу-студию МХАТ (курс В. П. Маркова) и была принята в труппу Государственного академического Малого театра.

Ныне Алёна Охлупина одна из ведущих актрис Малого театра. В 2006 году была удостоена почётного звания народной артистки России.

Признание и награды 
 Заслуженная артистка России (1999)
 Народная артистка России (2006)
 Памятная медаль Министерства культуры РФ «150-летие А. П. Чехова» (2011)
Приз VIII Международного фестиваля "Золотая провинция" - "Лучшая женская роль" ("Три сестры и дядя Ваня" (Ольга), проект ЦДА им. А. А. Яблочкиной, Реж. Н. П. Красноярская, П. Е. Тихомиров) (2019)
Диплом им. народной артистки РСФСР Л. А. Лозицкой "За сохранение русской классики н Отечественной сцене" (2019)
Нагрудный знак "35 лет работы в Малом театре" (2020)

Творчество

Роли в театре

Малый театр 
 1986 — «Недоросль» Д. И. Фонвизина — Софья
 1993 — «Не было ни гроша, да вдруг алтын» А. Н. Островского — Настя
 1996 — «Чайка» А. П. Чехова. Режиссёр В. Н. Драгунов, руководитель постановки Ю. М. Соломин — Маша
 1998 — «Трудовой хлеб» А. Н. Островского. Режиссёр: Александр Коршунов — Поликсена
 2000 — «Горе от ума» А. С. Грибоедова. Режиссёр Сергей Женовач — графиня-внучка
 2004 — «Три сестры» А. П. Чехова — Ольга
 2012 — «Священные чудовища» Ж. Кокто. Постановка А. Ю. Яковлева — Шарлотта
 2019 год в театре-постановка В.Иванова "Осторожно, сваха!" - Тетушка

Центральный Дом актёра им. А. А. Яблочкиной 
2018 - "Оркестр" Ж. Ануй. Постановка Н. П. Красноярской, режиссёр П. Е. Тихомиров - Сюзанна Делисиас

2018 - "Песни от Главной!", песни из репертуара Людмилы Гурченко. Постановка П. Е. Тихомирова

2019 - "Три сестры и дядя Ваня" М. Гаврилова. Постановка Н. П. Красноярской и П. Е. Тихомиров - Ольга

2019 - "Листки из сожжённой тетради" П. Тихомиров. Постановка П. Е. Тихомирова - Актриса (Зинаида Райх)

2019 - "Поэма без героя" А. А. Ахматова. Режиссёр П. Е. Тихомиров - об Ольге Судейкиной

Большой театр 
2018 - "Нуреев" И. Демуцкий. Балетмейстер Ю. М. Посохов, режиссёр-постановщик К. С. Серебренников - Американка на аукционе. Мировая премьера

Фильмография 
 1986 — Аэропорт со служебного входа — Таня
 1989 — То мужчина, то женщина — Лена
 1990 — Наша дача
 1991 — Любовь
 1992 — На тебя уповаю

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Школы-студии МХАТ
Персоналии:Малый театр Москвы